Grey's peut faire référence à :
 Grey's Anatomy, une série télévisée américaine créée en 2005 ;
 Grey's Scouts, une unité d'infanterie de Rhodésie au .